Кристина Николь Гровс (; 4 декабря 1976, Оттава) — канадская конькобежка, 4-кратная призёр зимних Олимпийских игр 2006 и 2010 годов, 3-кратная чемпионка мира на отдельных дистанциях, четырёхкратная чемпионка Северной Америки в классическом многоборье, 10-кратная чемпионка Канады, 12-кратная призёр.

Биография 
Кристина Гровс впервые заинтересовалась конькобежным спортом в 1988 году, когда смотрела по телевизору соревнования с участием Гаэтана Буше. Осенью 1988 года, в возрасте 11 лет она присоединилась к клубу конькобежцев "Ottawa Pacers" в Оттаве. В 1995 году переехала на проживание в Калгари, для тренировок в Олимпийском овале. Она участвовала на зимних Играх Канады и выиграла "золото" на дистанции 3000 м и "серебро" на 1500 м, а в 1996 году дебютировала на юниорском чемпионате мира.

В сезоне 1998/99 Гровс заняла 3-е место в многоборье на чемпионате Северной Америки в Милуоки и дебютировала на Кубке мира и на чемпионатах мира в многоборье и на отдельных дистанциях. В 2000 году на чемпионате в классическом многоборье заняла 18-е место, а на чемпионате мира на отдельных дистанциях заняла лучшее 11-е место в забеге на 5000 м.

Кристина продолжала получать награды на Национальном чемпионате, а на международном уровне выступала неудачно. В 2002 году она впервые участвовала на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, где заняла 8-е место в забеге на 3000 м, 10-е на 5000 м и 20-е место на 1500 м. Следом выиграла чемпионат Северной Америки в многоборье. На чемпионате мира в Херенвене осталась на 16-м месте в сумме многоборья.

На чемпионате мира в Гётеборге в феврале 2003 года она заняла высокое 4-е место в многоборье, а в марте на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Берлине стала 6-й на дистанциях 3000 и 5000 м. Через год Кристин выиграла впервые чемпионат Канады в многоборье. В марте на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Сеуле вновь стала 6-й в беге на 3000 м.

Сезон 2004/05 стал для Гровс успешным. Сначала она дважды с партнёршами брала "золото" на Кубке мира в командной гонке, а в марте 2005 года на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Инцелле завоевала бронзовую медаль на дистанции 3000 м и серебряную в командной гонке и на чемпионате мира в классическом многоборье в Москве заняла 6-е место.

В 2006 году на зимних Олимпийских играх в Турине она выиграла две серебряные медали на дистанции 1500 м и в командной гонке, также в забеге на 1000 м заняла 5-е место, на 5000 м - 6-е место и на 3000 м - 8-е место. На чемпионате мира в классическом многоборье выиграла бронзовую медаль. В 2007 году на чемпионате мира на отдельных дистанциях завоевала золотую медаль в командной гонке и выиграла две бронзовые медали на дистанциях 1500 и 5000 м.

В сезоне 2007/08 Гровс выиграла на этапе Кубка мира в забеге на 1500 м, в феврале 2008 года на чемпионате мира в Берлине выиграла бронзовую медаль в сумме многоборья, следом на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Нагано она одержала победу на дистанции 3000 м, выиграла два "серебра" в забеге на 1000 м и в командной гонке и две "бронзы" на дистанциях 1500 м и 5000 м.

В сезоне 2008/09 стала серебряным призёром на чемпионате мира в Хамаре в сумме многоборья, на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Ричмонде выиграла золотую медаль в командной гонке и две бронзовые на дистанциях 3000 м и 5000 м. В общем зачёте Кубка мира на дистанции 1500 м Гровс стала обладателем Кубка.

В 2010 году Гровс выиграла сразу три "золота" на чемпионате Канады на дистанциях 1000, 1500 и 5000 м, на зимних Олимпийских играх в Ванкувере стала серебряным призёром в забеге на 1500 м и бронзовым на 3000 м, заняла 4-е место в беге на 1000 м, 5-е в командной гонке и 6-е на дистанции 5000 м. После игр участвовала на чемпионате мира в Херенвене, где вновь стала серебряным призёром в многоборье.

В сезоне 2010/11 участвовала на этапах Кубка мира и заняла 3-е место на дистанции 3000 м. Она завершила карьеру спортсменки в 2011 году.

Вместе с Кристин Несбитт и Бриттани Шусслер обладает действующим мировым рекордом в командной гонке, вместе с той же Несбитт и Синди Классен — ещё и олимпийским рекордом.

Личная жизнь и семья 
Кристина Гровс до 1995 года обучалась в средней школе Брукфилд в Оттаве. После окончила Университет Калгари в 2004 году в степени бакалавра на факультете кинезиологии. С 2011 по 2015 год работала в  канадской общественной радио-телевещательной компания CBC аналитиком конькобежного спорта. Также с 2002 по 2015 год работала профессиональным спикером мотивационных презентаций для корпоративной, деловой, спортивной, молодежной и образовательной аудитории. В 2015 году получила степень магистра в области устойчивого развития энергетики в школе бизнеса Хаскейн при Университете Калгари. В настоящее время она работает консультантом в области возобновляемых источников энергии в Альберте, занимаясь в основном проектами солнечной энергетики коммунального масштаба. Она также является послом проекта и членом правления Alberta Solar Co-op, организации, работающей над строительством первой совместной солнечной фермы в Альберте. Она живёт в доме со своим партнёром Скоттом. У них две маленькие дочери Мэйзи и Астрид. Кристина увлекается горным велосипедом и лыжными гонками.

Награды 
 2011 год - удостоена звания "Выдающийся выпускник десятилетия" Университета Калгари

Примечания

Ссылки 
  — профиль на сайте eurosport.nl
  — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
  — статистика на сайте the-sports.org
  — профиль на сайте live.isuresults.eu

Конькобежцы Канады
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Обладатели действующих мировых рекордов в конькобежном спорте
Обладатели действующих олимпийских рекордов
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях среди женщин
Выпускники Университета Калгари